Влади́мир Алекса́ндрович Полево́й  (; ) — украинский футболист, левый защитник.

Биография 
С 10 лет в секции футбольного клуба «Металлург» (Запорожье) у тренера Владимира Олейника, затем у Владимира Шаповалова. С 2000 года в Киеве в футбольной академии Павла Яковенко. Заключил контракт с киевским «Динамо», также играл за «Борисфен-2», но после травмы был отпущен обратно в Запорожье. Дебютировал в Высшей лиге 14 марта 2004 года в матче с командой «Днепр». В начале 2011 года перешёл в киевский «Арсенал». В начале 2013 года перешёл в донецкий «Металлург». В июле 2014 года подписал трёхлетний контракт с днепропетровским «Днепром». В команде взял 8 номер.

Получил свой первый вызов в национальную сборную Украины на сбор, начинающийся 17 мая 2010 года. 25 мая дебютировал в составе сборной в товарищеском матче со сборной Литвы (4:0).

В феврале 2015 года на правах аренды перешёл в «Волынь».

Достижения 
 Финалист Кубка Украины: 2005/06
Победитель второй лиги 2017/2018
победитель дублирующих составов 2014/2016
Победитель первой лиги 2018/2019

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Днепр-1» 
 Профиль на официальном сайте ФК «Волынь» 
 Владимир Полевой: «Подобные удары отрабатываю на тренировках»

Футболисты Украины
Игроки сборной Украины по футболу
Игроки ФК «Борисфен-2»
Игроки ФК «Динамо-3»
Игроки ФК «Металлург» Запорожье
Игроки ФК «Металлург-2» Запорожье (1998)
Игроки ФК «Арсенал-Киев»
Игроки ФК «Металлург» Донецк
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Волынь»
Игроки ФК «Днепр-1»
Игроки ФК «Металлург» Запорожье (2017)